Флаг Ирби́тского муниципального образования — официальный символ городского округа «Ирбитское муниципальное образование» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3284.

Описание 
«Зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее у древка белый косой крест, причём три малых участка, отделяемые крестом от основной части полотнища, имеют красный цвет. Посередине основной, зелёной части полотнища — жёлтая композиция, изображающая кадуцей и два цепа. Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Зелёный цвет полотнища и жёлтые цепы символизируют развитое сельское хозяйство.

Кадуцей выступает знаком оживлённой торговли на знаменитой Ирбитской ярмарке, оказавшей значительное влияние на развитие Ирбитского уезда.

Косой крест, заполненный красным, по своей окраске соотносится с гербом города Ирбит, в числе фигур которого присутствуют Андреевский крест и кадуцей.

См. также 
 Герб Ирбитского района
 Флаг Ирбита

Примечания 

Флаги с изображением кадуцея
Сельскохозяйственные орудия в геральдике